Astrid Moberg Norstedt (ur. 19 czerwca 2001 w Örnsköldsvik) – szwedzka skoczkini narciarska, reprezentantka klubu IF Friska Viljor. Uczestniczka mistrzostw świata seniorów (2019), a także trzykrotna uczestniczka mistrzostw świata juniorów (2017, 2019, 2020). Letnia i zimowa mistrzyni kraju z 2018 roku.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwedzkie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2001